Себастьян Мазе (; род. 8 февраля 1984, Париж) — французский шахматист, гроссмейстер (2007). Тренер.

В составе сборной Франции участник 38-й Олимпиады (2008) в Дрездене.

В июле 2013 года был назначен тренером сборной Франции по шахматам. В ноябре 2013 года на чемпионате Европы в Варшаве возглавляемая им команда завоевала серебряные медали.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Франции